Louis Tronchin ist der Name folgender Personen:

* Louis Tronchin (Theologe) (1629–1705), Genfer Theologe
 Louis Tronchin (Militär) (1825–1873), Genfer Militär